Цеси — село в Чеченской республике России. 
 Цеси — село в Амбролаурском муниципалитете Грузии.